Kazimierz Michalik (1912–1996) – polski geodeta
 Kazimierz Michalik (1926–2005) – polski geodeta i kartograf, profesor Politechniki Warszawskiej
 Kazimierz Michalik (ur. 1933) – polski wiolonczelista i pedagog